

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6 
 Runowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo 
 Runowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński 
 Runowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka 
 Runowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik 
 Runowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec 
 Runowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno

Zobacz też 
 Runowo Krajeńskie, Runowo-Młyn, Runowo Pomorskie, Runowo Sławieńskie, Runów,